Schießsport (auch Sportschießen genannt) ist eine der ältesten olympischen Sportarten und war nur zweimal (1904 und 1928) nicht bei den Olympischen Spielen vertreten. Coubertin, der Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, war ein begeisterter Pistolenschütze.

Übersicht Wettbewerbe für Männer (bzw. Offene) 
Es gibt bei den Olympischen Spielen 15 Wettbewerbe im Schießen – 9 bei den Männern und 6 bei den Frauen. Bei den Spielen in Mexiko-Stadt 1968 wurden die Wettbewerbe für die Teilnahme von Frauen geöffnet.

Offene Wettbewerbe

Übersicht Wettbewerbe für Frauen 
Seit 1984 in Los Angeles werden Wettbewerbe für Frauen durchgeführt.

Übersicht Mixed-Wettbewerbe 
Ab Tokio 2020 werden auch Mixed-Wettbewerbe ausgetragen.

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Schießen/Statistiken#Medaillenspiegel

Weblinks 
 Schießen in der Olympedia
 Offizielle Webseite der ISSF